Sistrurus catenatus tergeminus – podgatunek jadowitego węża Sistrurus catenatus z podrodziny grzechotnikowatych w rodzinie żmijowatych.

Osobniki dorosłe osiągają zwykle długość od 45 cm do maksymalnie około 65 cm. Ciało barwy szarej lub brązowo szarej z ciemnymi plamami. Ubarwiony podobne jak Sistrurus catenatus catenatus lecz jest dużo jaśniejszy.

Występuje w USA na terenie następujących stanów: Nebraska, Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas.

Żywi się drobnymi kręgowcami.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gady Ameryki Północnej
Grzechotnikowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1823 roku